Кодзусима (село) () — село в Японии.
 Кодзусима () — вулканический остров в Тихом океане.